Rozman stejně jako Rožman je slovanské, zejména slovinské příjmení:

 Franc Rozman „Stane“ (1911–1944), slovinský partyzánský velitel
 Gregorij Rožman (1883–1959), lublaňský biskup
 Ivana Rožman (* 1989), makedonská atletka
 Lojze Rozman (1930–1997), jugoslávský herec
 Matjaž Rozman (* 1987), slovinský fotbalový brankář
 Rok Rozman, více osob
 Smiljan Rozman (1927–2007), jugoslávský spisovatel